Вячеслав Поляков: Поляков, Вячеслав Анатольевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Поляков, Вячеслав Иванович (1941—2004) — советский футболист.